Шариха — река в России, протекает в Коченёвском районе Новосибирской области. Устье реки находится в 66 км по левому берегу реки Чик. Длина реки составляет 18 км. Берега Шарихи пологие и низменные, но не заболоченные. Дно илистое и илисто-глиняное.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от Новосибирского гидроузла до впадения реки Чулым, без рек Иня и Томь, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Чика
Реки Коченёвского района